Alegrense – abitanti di Alegre
Alegrense – abitanti di Rancho Alegre
Alegrense – abitanti di São José do Alegre